(en rus: Андрей Петрович Киселёв, a vegades transliterat Kiselev) va ser un matemàtic rus que va ser molt conegut pels seus llibres de text de matemàtiques per a l'ensenyament secundari.

Vida i Obra 
Kiseliov va fer els estudis secundaris al institut de nois de Oriol destacant per la seva capacitat. Acabats aquests, va entrar a la Universitat de Sant Petersburg, on va tenir destacats professors de matemàtiques, com Pafnuti Txebixov entre altres. A partir de 1876 va començar a donar classes de matemàtiques, mecànica i dibuix tècnic a l'escola reial de Vorónej (un institut de secundària), on va romandre la major part de la seva vida docent, si s'exceptuen uns breus períodes a Kursk i a Jarkov. El 1892 va passar a ser professor del cos de cadets de Vorónej, càrrec en el que es va jubilar el 1901.

Kiseliov és conegut per ser l'autor de diferents llibres de text per l'ensenyament de les atemàtiques a secundària: Curs sistemàtic d'aritmètica (1884), Àlgebra elemental (1888) o Geometria elemental (1892) i altres menys difosos. Aquest darrer va ser utilitzat a les escoles russes fins als 1970's. Després de la Revolució de 1917, aquest text es va convertir en l'únic llibre de geometria de les escoles de la Unió Soviètica.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
  
  
  

Matemàtics russos
Matemàtics del segle XIX
Matemàtics del segle XX
Persones de la província d'Oriol
Alumnes de la Facultat de Física i Matemàtiques de la Universitat de Sant Petersburg
Receptors de l'Orde de la Bandera Roja del Treball
Morts a Sant Petersburg
Matemàtics soviètics